Керкирская, Паксийская и Диапонтийских островов митрополия () — одна из древнейших епархий Элладской православной церкви.

Основана не позднее X века на острове Керкира с центром в городе Керкира. Первый архиепископ Арсений Керкирский (†953) прославлен в лике святых.

С 1864 года, после образования Греческого государства и передачи города и всего острова из-под протектората Великобритании в дар греческому королю Георгу I, кафедральным храмом Керкирской митрополии стал Собор Панагия Спилиотисса.

В юрисдикцию епархии вошли православные приходы и монастыри на острове Керкира, острове Паксос и ближайших островов — Эрикуссы, Офони, Мафраки, Авлиоты.

Епископы 
 Арсений Керкирский († 953)
  (XII век)
 Георгий Вардан (1219—1232)
  (XV век)
 Хрисанф (Маселлос) (1833—1848)
 Афанасий (Политис) (1848 — 29 апреля 1870)
 Антоний (Хариатис) (1870—1881)
 Евстафий (Вулисмас) (1884—1895)
 Севастиан (Никокавурас) (19 сентября 1899 — июль 1920)
 Афинагор (Спиру) (22 декабря 1922 — 30 августа 1930)
 Александр (Димоглу) (30 августа 1930 — 1 августа 1942)
 Мефодий (Кондостанос) (20 сентября 1942 — май 1967)
 Поликарп (Вагенас) (26 июня 1967 — 25 марта 1984)
 Тимофей (Тривизас) (4 мая 1984 — 15 марта 2002)
 Нектарий (Довас) (с 13 октября 2002 года)

Монастыри 
 Монастырь Святой Параскевы, женский
 Влахернский монастырь (Μονή της Βλαχέρνας Κέρκυρας)
 Платитернский монастырь
 Монастырь святых Феодоров — Стратиа

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 A. ΄ OI ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΕΣ